Michael Dupont, né le  à Bienne en Suisse, est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace, qui évolue au poste de gardien de but.

Carrière 
En 2006, il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Flyers de Philadelphie en  lors de la .

Gaucher, il joue au poste de gardien de but. En 2007, il est nommé joueur de la semaine dans la LHJMQ. En 2009, il est transféré au HC Ajoie, club de Ligue nationale B en Suisse, où il ne joue qu'une saison.

Après deux saisons blanches, il signe avec les Vipers de Montpellier en deuxième division française. En 2013, il rejoint l'équipe des Albatros de Brest, promue dans la Ligue Magnus. Après avoir joué durant la saison 2014-2015 avec les Drakkars de Caen, il s’engage, en , avec le HC Red Ice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 45 ||  || 132 || 3,56 || 90,7 || 2 || 0 || 6 ||  ||  || 3,54 || 88,5 ||  || 
|-
|2005-2006 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 48 ||  || 149 || 3,68 || 89,0 || 2 || 6 || 4 ||  ||  ||  ||  ||  || 0
|-
|2006-2007 || Drakkar de Baie-Comeau || LHJMQ || 59 ||  || 198 || 3,68 || 87,5 || 1 || 6 || 11 ||  ||  || 3,1 || 90,3 ||  || 
|-
|2007-2008 || Océanic de Rimouski || LHJMQ || 23 ||  ||  || 3,44 || 87,5 ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2007-2008 || Voltigeurs de Drummondville || LHJMQ || 20 || 976 || 82 || 5,04 || 86,5 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || Patriotes de l'UQTR || SIC || 11 ||  ||  || 2,82 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || HC Ajoie || LNB || 14 ||  ||  || 2,82 ||  ||  ||  || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2012-2013 || Vipers de Montpellier || Division 1 || 26 ||  ||  || 3,32 ||  ||  || || - || - || - || - || - || - || -
|-
|2013-2014 || Albatros de Brest || Ligue Magnus || 24 ||  || 87 || 4,13 || 89,1 || 0 || 0 || 7 || 394 || || 2,28 || 94,5 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus || 24||  || 87 || 3,70|| 90,5|| 1 || 0||3 || 178|| ||5,39 ||86,3 || || 0
|-
|2015-2016 || HC Red Ice || LNB || 13 || 749 || 43 || 3,44 || 89,8 ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || -

Famille dans le sport
Il est le fils de Normand Dupont, ancien joueur de hockey.

Références

Voir aussi

Liens externes 
 

Naissance en décembre 1987
Naissance à Bienne
Joueur québécois de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Choix de repêchage des Flyers de Philadelphie
Joueur du Drakkar de Baie-Comeau
Joueur de l'Océanic de Rimouski
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur du HC Ajoie
Joueur du Montpellier Vipers
Joueur du Brest Albatros Hockey
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur du HC Red Ice Martigny-Verbier-Entremont